.lk
LK lander - veículo espacial da ex-URSS que seria usado para pousar cosmonautas na Lua.
LK II
LK I

Desambiguações de siglas